Nisko ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Polen:
 Nisko, Stadt im Powiat Niżański, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gmina Nisko, Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Niżański, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Nisko (Bisztynek) (dt. Niederhof), Weiler in der Gmina Bisztynek, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Nisko (dt. Am Luggewieser See), Ortsteil in der Gmina Nowa Wieś Lęborska, Woiwodschaft Pommern